Владимир Викторов:
 Викторов, Владимир Андреевич (1933—2018) — советский и российский учёный в области медицинского приборостроения, доктор технических наук, профессор.
 Викторов, Владимир Калинович (1864—?) — русский военачальник, полковник, георгиевский кавалер.
 Викторов, Владимир Михайлович (?—1845) — герой войн против Наполеона, генерал-майор Отдельного корпуса жандармов, участник Кавказских походов.
 Викторов, Владимир Николаевич (1929—2014) — советский металлург, Герой Социалистического Труда (1971).